Стейси Эдвардс (, род. 4 марта 1965) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Стейси Эдвардс родилась в Гласгоу, штат Монтана, и в восемнадцатилетнем возрасте переехала в Чикаго, чтобы стать танцовщицей. Вскоре она решила стать актрисой и начала изучать профессию, а после переехала в Лос-Анджелес, где с 1986 по 1988 год снималась в дневной мыльной опере «Санта-Барбара», которая принесла ей номинацию на премию «Дайджеста мыльных опер» за лучший дебют. После ухода из дневного мыла, Эдвардс появилась в нескольких небольших кинофильмах, а также снялась в закрытом после одного сезона сериале «Сыновья и дочери».

Эдвардс была номинирована на премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль за свою роль в фильме 1997 года «В компании мужчин». Наибольшей известности Эдвардс добилась благодаря своей регулярной роли в сериале «Надежда Чикаго», где она снималась с 1997 по 1999 год, на протяжении двух сезонов. В двухтысячных Эдвардс в основном была заметна благодаря своим гостевым ролям во множестве сериалов, таких как «Прикосновение ангела», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Мыслить как преступник», «Игра в ложь» и «Анатомия страсти».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки